José Carlos Bauer, conhecido apenas por Bauer (São Paulo, 21 de novembro de 1925  São Paulo, 4 de fevereiro de 2007), foi um futebolista e treinador brasileiro, que atuava como volante. Por conta das suas atuações na Copa do Mundo de 1950 foi apelidado de "O Monstro do Maracanã". É considerado um dos maiores jogadores da história do .

Biografia 
Bauer, filho de um suíço e uma brasileira, começou no infantil do , conquistando seu primeiro título em 1942, como juvenil. Um ano depois, entre os profissionais, conquistou dois bicampeonatos paulistas (de 1945 e 1946 e de 1948 e 1949), além do campeonato de 1953, ano que marcou sua despedida do clube. Jogou 429 partidas e marcou 16 gols.

Quando chegou ao São Paulo, formou a linha média com Zarzur e Noronha. Depois, com Rui e Noronha. Estas duas linhas-médias são inesquecíveis para todos os são-paulinos que as viram jogar. Bauer foi um jogador que tinha muita habilidade com a bola e, por isso, atuava como volante. Embora forte fisicamente, praticava um futebol clássico e elegante.

Ainda em 1954, transferiu-se para o , do Rio de Janeiro. Já em final de carreira, passou pela , em 1955, e pelo , de Sorocaba, onde encerrou a carreira. Depois, treinaria o Club Deportivo Guadalajara, do México, e o Millonarios, da Colômbia, além das divisões de base do Clube Atlético Indiano de São Paulo.

Em 1960, Bauer estava, como treinador do Ferroviária de Araraquara na cidade moçambicana de Lourenço Marques, onde presenciou Eusébio jogar.

Impressionado, indicou-o ao São Paulo, de acordo com as memórias do futuro Pantera Negra, mas o Tricolor desdenhou do investimento. Bauer então falou com seu ex-técnico no São Paulo, o húngaro Béla Guttmann, sobre o jovem. No mesmo ano, Guttmann o traria para o clube que estava treinando na época, o , onde Eusébio faria história.

Seleção Brasileira 
Na Copa do Mundo de 1950, era o mais jovem jogador do grupo da seleção brasileira. Por suas atuações naquele mundial ganhou o apelido de "O Monstro do Maracanã". Apesar da derrota e da grande decepção causada pela perda do título, Bauer foi poupado das críticas pela derrota na final. Foi um dos jogadores da seleção de 1950 (juntamente com Nilton Santos) convocado para o mundial de 1954 onde atuou como capitão.

Pela Seleção, disputou 29 jogos e foi campeão sul-americano em 1949.

Títulos
São Paulo
 Campeonato Paulista: 1945, 1946, 1948, 1949 e 1953

Seleção Brasileira
 Campeonato Sul-Americano (atual Copa América): 1949
 Campeonato Pan-Americano: 1952

Ligações externas 
 Perfil de Bauer  em transfermarkt
 Perfil de Bauer  em sambafoot
 Perfil de Bauer  em NFT
 

Naturais da cidade de São Paulo
Futebolistas do estado de São Paulo
Brasileiros de ascendência suíça
Futebolistas do São Paulo Futebol Clube
Futebolistas do Botafogo de Futebol e Regatas
Futebolistas da Associação Portuguesa de Desportos
Futebolistas do Esporte Clube São Bento
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1950
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1954
Treinadores de futebol do estado de São Paulo
Treinadores do Clube Atlético Juventus
Treinadores do Club Deportivo Guadalajara
Treinadores do Club Atlas
Treinadores do Club de Fútbol Atlante
Treinadores do Millonarios Fútbol Club
Treinadores do Botafogo de Futebol e Regatas
Treinadores da Associação Atlética Francana
Treinadores da Associação Ferroviária de Esportes